Закарі Донохью  — американський фігурист, що виступає у танцях на льоду, срібний та бронзовий призер Олімпійських ігор, призер чемпіонатів світу.

Спортивні результати 
(У парі з Медісон Хаббелл)

Посилання 
 

фігуристи США
срібні олімпійські медалісти США
бронзові олімпійські медалісти США
Срібні призери зимових Олімпійських ігор 2022
Бронзові призери зимових Олімпійських ігор 2022
Фігуристи на зимових Олімпійських іграх 2018
Фігуристи на зимових Олімпійських іграх 2022